Това е списък на полети без екипаж до Международната космическа станция. Удебеления шрифт означава полет, при който е извършено доизграждане на МКС.

Информацията е актуална към 2012-12-25.

Вижте също 
 Списък на корабите с екипаж до МКС
 Списък на излизанията в открития космос от МКС

Международна космическа станция
Списъци за космонавтика